Красная линия:
 Красная линия — линия, отделяющая на российских картах и планах общественные территории от земельных участков, застраиваемых частными лицами.
 Красная линия — в международной политике предел, за которым безопасность не гарантирована.
 Красная линия — в начале XX века, соглашение о разделе нефтяной промышленности на Ближнем Востоке.

Линии метрополитена 
 Красная линия — линия метрополитена в Баку.
 Красная линия — линия метрополитена в Бостоне.
 Красная линия — линия метрополитена в Вашингтоне.
 Красная линия — линия метрополитена в Дели.
 Красная линия — линия метрополитена в Дубае.
 Красная линия — линия метрополитена в Лос-Анджелесе. 
 Красная линия — линия метрополитена в Стокгольме.
 Красная линия — линия метрополитена в Чикаго.

Линии, обозначенные на схемах красным цветом (обычно это первая линия городского метрополитена), нередко называются так неофициально:
 Автозаводская линия в Нижнем Новгороде; 
 Ленинская линия в Новосибирске;
 Кировско-Выборгская линия в Санкт-Петербурге;
 Святошинско-Броварская линия в Киеве;
 Сокольническая линия московского метрополитена (на схемах обозначается красным цветом и числом );
 Холодногорско-Заводская линия в Харькове; 
 Центральная линия в Казани.
Автозаводская линия в Минске

Пешеходные маршруты 
 Красная линия — маршрут в Екатеринбурге.
 Красная линия — маршрут в Перми.

Другое 
 «Красная черта» — фантастическое аниме (Япония, 2009).
 «Красная линия» — американский телесериал 2019 года.
 «Красная линия» — телеканал, действующий при поддержке КПРФ

См. также 

 
 
 
 
 Жёлтая линия

Примечания